Матулёнис — литовская фамилия. Известные носители:

 Матулёнис, Альгис (род. 1947) — советский и литовский актёр, сценарист и режиссёр.
 Матулёнис, Освальдас (род. 1991) — литовский баскетболист.
 Матулёнис, Теофилюс (1873—1962) — архиепископ Кайшядориса Римско-католической церкви.